Матузенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матузенко, Василий Иванович (? — 1946) — советский военачальник, комбриг.
 Матузенко, Степан Тарасович (1897—1940) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, полковник госбезопасности.